Европейско турне Позив е третото европейско турне на сръбската певица Светлана Ражнатович-Цеца. Турнето започва на 28 юни 2013 г. с голям концерт в белградския парк „Ушче“, на който спектакъл певицата поставя рекорд за най-многобройна публика на Балканите. Турнето е закрито на 7 май 2016 г. в Солун, Гърция.

Цеца представя 8 песни от новия си албум „Позив“, издаден на 17 юни 2013 г. Песните са Позив, Да раскинем са њом, Турбулентно, Добро сам прошла, Мрзи ме, Име и презиме, Пет минута и Брат.

Турнето посещава 14 европейски държави и Обединените арабски емирства. Общият брой на изнесените концерти е 69.

Списък на концертите

Репертоар 

*Репертоарът е от белградския концерт (31.12.2013)

Телевизионно излъчване 
Електронните медии проявяват интерес за излъчване „на живо“ на концерти от турнето.

Награди 
През април 2014 г. Цеца печели наградата „Златен грамофон“ за най-добър концерт през 2013 г. (този на Ушче, 28.06.2013). Наградата е връчена от телевизия Pink.

Благотворителност 
Част от приходите от продажбата на билети (за концертите в периода май-септември 2014) е насочена за подпомагане на засегнатите от наводненията от балканските страни. Някои концерти са организирани за събиране на средства.

Източници 

Музикални турнета от 2013 година
Музикални турнета от 2014 година
Музикални турнета от 2015 година
Музикални турнета от 2016 година